Rybitwy peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Rybitwy, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Rybitwy, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Rybitwy, village de la voïvodie de Łódź
 Rybitwy, village de la voïvodie de Lublin
 Rybitwy, village de la voïvodie de Mazovie
 Rybitwy, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Rybitwy, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie